Serafín Dengra ist der Name folgender Personen:

* Serafín Dengra (Leichtathlet) (1902–1966), argentinischer Leichtathlet
 Serafín Dengra (Rugbyspieler) (* 1961), argentinischer Rugby-Union-Spieler